Шейх-Магоме́д Тахи́рович Арапха́нов () — российский самбист и боец смешанных единоборств, призёр чемпионата России по боевому самбо мастер спорта России по вольной борьбе и боевому самбо, чемпион Европы по смешанным единоборствам по версии FN, чемпион мира по кик-джитсу и универсальному бою.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по боевому самбо 2010 года — ;
 Мастер спорта по вольной борьбе;
 Мастер спорта по боевому самбо;
 Чемпион мира по кик-джитсу;
 Чемпион мира по универсальному бою;
 Победитель международного турнира «Чеченская республика против всего мира»;
 Победитель турнира по боям в смешанном стиле «Кубок Сталинграда 2009»;
 Победитель турнира «Битва на Волге 2009».

Статистика боёв

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты России